Le tournoi de tennis de Malaisie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Kuala Lumpur du 20 au .

Yayuk Basuki remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Strnadová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Isabelle Demongeot et Natalia Medvedeva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Malaisie
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Malaisie
1992 en Malaisie
Tennis en avril 1992